Алагоа () может означать:

Бразилия 
 Алагоас
 Алагоа (Минас-Жерайс)
 Алагоа-Гранди, Параиба
 Алагоа-Нова, Параиба
 Консейсан-дас-Алагоас, Минас-Жерайс
 Эстрела-ди-Алагоас, Алагоас

Португалия
 Алагоа (Порталегре)